Menefee désigne :

Toponyme 

 Menifee, une localité située en Californie ;
 Menifee, une localité située en Arkansas ;
 Comté de Menifee, dans le Kentucky.

Patronyme 
, membre de la Chambre des représentants des États-Unis, élu du Kentucky.

Homonymie de toponyme